Cuiabá (stad)
Cuiabá (microregio)